Кречет:

 Кречет — птица.

Техника 
 Кречет-94 — советский полужёсткий космический скафандр для экспедиции на Луну.
 «Кречет» — стационарный комплекс, предназначенный для автоматического выявления и видеофиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения.
 «Кречет» — коллиматорный прицел российского производства.

Корабли и суда 
 «Кречет» — 9-пушечный парусно-винтовой корвет Черноморского флота Российской империи.
 «Кречет» — эскадренный миноносец (до 9 марта 1902 года).
 «Кречет» (до 1915 г. - «Полярис») - посыльное судно, штабной корабль командующего Балтийским флотом во время Первой мировой войны. 
 Проект 1143 «Кречет» — проект авианесущих противолодочных крейсеров ВМФ СССР.

Летательные аппараты 
 Кречет — первый военный российский дирижабль.
 Shenyang J-31 «Кречет» — китайский многоцелевой истребитель.
 TAI Aksungur («Кречет») — турецкий БПЛА.

Топонимы 
 Кречет — улица в городе Берёза (Белоруссия).
 Кречет — приток Ясельды, река в Брестской области (Белоруссия).

Другое 
 Отдел специального назначения «Кречет» — спецподразделение ФСИН России города Ижевск.
 Платон Кречет — пьеса Александра Корнейчука.